— посвящённая бейсболу манга Такуи Мицуды, печатавшаяся в журнале «Shonen Sunday» с 1994 по 2010 год. Выход последнего, 78 танкобона, вместе со специальным выпуском OVA запланирован на декабрь 2010 года. «Major» получила в 1995 году премию издательства «Shogakukan» как лучшая работа в категории сёнэн.

Манга была адаптирована в аниме-сериал совместными усилиями компаний «NHK» и «Studio Hibari». Первый эпизод был показан 13 ноября 2004 года. Трансляция последнего, шестого сезона, началась 3 апреля и закончилась 25 сентября 2010 года. Анимационный фильм, рассказывающий о событиях сюжета, произошедших между первым и вторым сезонами, вышел в прокат 13 декабря 2008 года.

Сюжет 
На протяжении всей манги ключевым героем сюжета является Горо Хонда, который с детского сада мечтал стать профессиональным игроком в бейсбол. Годы спустя его мечта осуществилась.

Персонажи

Основные 
  / 
 Сэйю — Мотоко Кумаи (1 сезон), Сётаро Морикубо (остальные сезоны)
 Главный персонаж, уже в возрасте пяти лет подававший надежды в своём любимом виде спорта, бейсболе и поставивший цель стать профессиональным игроком.

 
 Сэйю — Такэхито Коясу
 Отец Горо. Питчер команды «Marine Stars». Погиб после того как Джо Гибсон случайно попал ему в голову мячом.

  / 
 Сэйю — Дзюнко Нода
 Воспитательница детского сада, впоследствии приёмная мама Горо.

 
 Сэйю — Фуюка Ора (1 сезон), Масакадзу Морита (остальные сезоны)
 Мальчик, также как и Горо, решивший стать бейсболистом.

 
 Одноклассница Горо в начальной школе, также увлекающаяся бейсболом.
 Сэйю — Юуко Сасамото

 
 Игрок в бейсбол, фактический виновник смерти отца Горо — он случайно попал ему в голову мячом. Эта трагедия стала для него тяжёлой ношей, и в том числе из-за этого распалась его семья.

Второстепенные 
 
 Бейсболист-кетчер.

 
 Сэйю — Роми Паку
 Брат Каору Симидзу, бейсболист.

 
 Сэйю — Кахору Сасадзима
 Школьный хулиган, выросший хорошим игроком в футбол и сохранивший дружеские отношения с Горо, Комори и Симидзу.

 
 Сэйю — Хидэки Огихара
 Бейсболист-питчер, благодаря советам Горо научившийся подавать левой рукой (правая была травмирована).

 
 Сэйю — Дайсукэ Намикава
 Сын Джо Гибсона. Ровесник Горо. В бейсболе играет на третьей базе.

  -
 Сэйю — Нацуми Такамори

Аниме-сериал

Первый сезон

Второй сезон

Третий сезон

Четвёртый сезон

Пятый сезон

Шестой сезон

Фильм

Музыкальное сопровождение 
Первый сезон:
 Открывающая тема (серии 1-26): «Kokoro e ()» (Road of Major)
 Закрывающая тема (серии 1-16): «Step» (Бени Арасиро)
 Закрывающая тема (серии 17-25): «Faraway» (Paradise GO!! GO!!)
 Закрывающая тема (серия 26): «Kokoro e ()» (Road of Major)

Второй сезон:
 Открывающая тема (серии 27-52): «Saraba Aoki Omokage ()» (Road of Major)
 Закрывающая тема (серии 27-39): «Wonderland» (Мэй)
 Закрывающая тема (серии 40-51): «Shoboi Kao Sunnayo Baby ()» (The Loose Dogs)
 Закрывающая тема (серия 52): «Saraba Aoki Omakage ()» (Road of Major)

Третий сезон:
 Открывающая тема (серии 53-77): «Play the Game» (Road of Major)
 Закрывающая тема (серии 53-67): «Strike Party!!!» (Beforu)
 Закрывающая тема (серии 68-77): «Yoru ni Nareba» (The Loose Dogs)
 Закрывающая тема (серия 78): «Play the Game» (Road of Major)

Четвёртый сезон:
 Открывающая тема (серии 80-103): «Rise» (Отомо Кохэй)
 Закрывающая тема (серии 79-95): «One Day» (The Loose Dogs)
 Закрывающая тема (серии 96-103): «Ame nochi niji iro» (The Loose Dogs, Маки Огуро и Сётаро Морикубо)
 Закрывающая тема (серия 104): «Rise» (Отомо Кохэй)

Пятый сезон:
 Открывающая тема (серии 106—128): «Hey! Hey! Alright» (Scha Dara Parr и Каэла Кимура)
 Закрывающая тема (серии 105—120): «Stay with me» (Хитоми Симатани)
 Закрывающая тема (серии 121—128): «Jibun Color» () (Ю Накамура)
 Закрывающая тема (серия 129): «Kokoro e ()» (Road of Major)

Шестой сезон:
 Открывающая тема (серии 131—154): «Kokoro e ()» (TRIPLANE)
 Закрывающая тема (серии 130—142): «Twilight Star» (Megamasso)
 Закрывающая тема (серии 143—153): «Zutto Mae Kara» () (French Kiss)
 Закрывающая тема (серия 154): «Kokoro e» () (Road of Major)

В фильме:
 Закрывающая тема: «Tsubasa» (Remioromen)

Примечания

Ссылки 
 «Major» на сайте компании NHK.
 Манга «Major» на сайте журнала Shonen Sunday.